Philopator (qui aime son père) est le surnom de trois rois de la Dynastie des Ptolémées :
 Ptolémée  ;
 Ptolémée  ;
 Ptolémée  Césarion.

Index égyptologique